Ma Liang (Tres Regnes) (186–222), assessor del senyor de la guerra Liu Bei durant el període dels Tres Regnes
 Ma Xiangbo (1840–1939), estilitzat Ma Liang, pedagog i estudiós
 Ma Liang (general), general de l'Exèrcit Nacional Revolucionari
"Bomei" Ma Liang, personatge en el còmic xinès Ying Xiong Wu Lei
 Ma Liang (futbolista) (n. 1982), futbolista xinès
 Shen Bi Ma Liang, conte infantil de Hong Xuntao.
 Shen Bi Ma Liang, adaptació cinematogràfica de l'anterior.